Илия Божилов може да се отнася за:

 Илия Божилов (р. 1943) – български актьор, роден в Охрид
 Илия Божилов (р. 1951) – български актьор, роден в Асеновград